Фінал Кубка Німеччини з футболу 2011 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2010—2011 відбувся 21 травня 2011 року. У поєдинку зустрілися «Дуйсбург» з однойменного міста та гельзенкірхенське «Шальке 04». Особливістю фіналу стало те, що вперше з 2004 року один із учасників, клуб із Дуйсбурга, представляв Другу Бундеслігу. Перемогу з рахунком 5:0 здобув представник Бундесліги, «Шальке 04».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Дуйсбург»

«Шальке 04»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2011 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2011
2011 у німецькому спорті